Estado — organização política de um país
 Estado (subdivisão) ou ente federativo — parte de uma federação
 Estados físicos da matéria — fase que se encontra a matéria
 Estado quântico — conceito na mecânica quântica
 Estado (análise funcional) — conceito na matemática
 Grupo Estado ou Grupo OESP — conglomerado de mídia brasileiro
 Agência Estado — agência de notícias

Ver também 
 O Estado